Гайос «Гай» Скордилис (; родился 6 декабря 1987 года на Корфу, Греция) — греческий профессиональный баскетболист, центровой греческого клуба «Перистери». Играл за национальную сборную Греции.

Карьера 

Скордилис начал профессиональную карьеру в 2006 году, выступал за клуб «Арис» Чемпионата Греции. В 2011 году перешёл в другой греческий клуб «Икарос», в котором провёл один сезон. В 2012 году подписал контракт с «Панатинаикосом», в котором провёл один сезон, выиграв чемпионат и кубок Греции.

Дебютировал в составе юношеской команды Греции, выступал на Чемпионате Европы 2005 года для игроков не старше 18 лет. В составе первой сборной Греции завоевал «серебро» на Средиземноморских играх 2009 года.

Достижения 
  Сборная Греции
 Серебряный призёр Средиземноморских игр: 2009

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Euroleague.net
 Профиль ФИБА
 Профиль на сайте Eurobasket.com
 Профиль в Чемпионате Греции
 Профиль в Федерации баскетбола Греции 

Баскетболисты Греции
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК «Арис»
Игроки БК «Икарос»
Игроки БК «Перистери»
Игроки БК «Паниониос»
Игроки сборной Греции по баскетболу